Chapultepec peut faire référence à :

Toponyme 
 Chapultepec, une colline en périphérie de Mexico :
 Chapultepec, une municipalité de l'État de Mexico ;
 Chapultepec, une station de la Ligne 1 du métro de Mexico.